Teslui se poate referi la:

Localități în Oltenia, România:
Teslui, Dolj
Teslui, Olt

Cursuri de apă în România:
Râul Teslui

Toponime românești